William Pitt ist der Name folgender Personen:

* William Pitt, 1. Earl of Chatham (1708–1778), britischer Staatsmann
 William Pitt der Jüngere (1759–1806), britischer Staatsmann
 William Pitt (Architekt) (1855–1918), australischer Architekt
 William Pitt (Sänger), US-amerikanischer Sänger
 William Fox-Pitt (* 1969), britischer Vielseitigkeitsreiter und mehrfacher Olympiateilnehmer